De FIFA wijst elk lid en niet-lid een drieletterige code toe. Dit zijn de officiële codes die door FIFA en zijn continentale federaties (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC en UEFA) worden gebruikt als naamafkortingen van landen en onafhankelijke gebieden, in officiële competities.

Leden 
Er zijn momenteel 211 leden van de FIFA, met elk één unieke landcode:

Niet-leden 

 1 CAF-leden (Réunion, Zanzibar)
 2 CONCACAF-leden (Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Sint Maarten)
 3 OFC-leden (Niue, Noordelijke Marianen)
 4 FA-leden

Verouderde codes 
De volgende codes zijn verouderd omdat een land niet meer bestaat, zijn naam heeft veranderd, zijn code heeft veranderd, of deel geworden is van een ander land.

 Lijst van FIFA-landcodes
Code